Немецкие подводные лодки
U-40 (1915)
U-40 (1939)